Zofipole peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Zofipole, un village dans la voïvodie de Lublin
 Zofipole, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne